Korfmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans W. Korfmann (* 1956), deutscher Journalist und Herausgeber 
 Katrin Korfmann (* 1971), deutsche Fotokünstlerin
 Manfred Korfmann (1942–2005), deutscher Archäologe

Korfmann ist der Name folgender Unternehmen: 
 Maschinenfabrik Korfmann, deutsches Bergbautechnikunternehmen